Кастехо́н () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 43,33 км². Население — 200 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Покровителем муниципалитета почитается священномученик Власий Севастийский. 15 августа в городе особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial
  Mapa Interactivo

Муниципалитеты Куэнки